

Сарапулка — річка в Удмуртії, права притока Ками
 Сарапулка — селище, Березовський міський округ, Свердловська область
 Сарапулка — присілок, Горноуральський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Сарапул